Manuel Duarte Leitão um magistrado, político e juiz português
Manuel Duarte Moreira de Azevedo um médico, professor, escritor e historiador brasileiro
Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo um engenheiro civil que se distinguiu como comissário-adjunto da Exposição do Mundo Português
Manuel Duarte Vieira Ferro um fazendeiro brasileiro
Manuel Duarte (político) um político brasileiro, deputado federal constituinte em 1946
Manuel de Matos Duarte Silva, ex-presidente do Estado do Rio de Janeiro no período 1927-1930.

Ou ainda:
Manuel Almeida Duarte (1945-2022) futebolista português
Manuel José Duarte político brasileiro

Desambiguação